

Persone
 Fabian Schär – calciatore svizzero
 Fritz Schär – ciclista su strada, pistard e ciclocrossista svizzero
 Michael Schär – ciclista su strada svizzero
 Theo Schär – calciatore svizzero

Altro
 Dr. Schär – azienda alimentare italiana